Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Rauscheid Reim – niemiecka brydżystka
 Martin Reim – estoński piłkarz
 Matthias Reim – niemiecki piosenkarz
 Sebastian Reim – niemiecki brydżysta